Veronika Kudermetova och Elise Mertens vann titeln efter att ha besegrat Lyudmyla Kichenok och Jeļena Ostapenko i finalen med 6–1, 6–3. 

Alexa Guarachi och Darija Jurak Schreiber var regerande mästare, men de förlorade i den första omgången mot Coco Gauff och Jessica Pegula.

Seedning
  Ena Shibahara /  Zhang Shuai (Kvartsfinal)
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (Mästare)
  Alexa Guarachi /  Darija Jurak Schreiber (Första omgången)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

Noter

Dubai Tennis Championships 2022 – Damdubbel
2022– Damdubbel